Sonsonate (departement), een departement van El Salvador
Sonsonate (stad), de hoofdstad van het departement